Robert Lowery (1913-1971) – attore statunitense
 Robert Lowery (1987) – cestista statunitense
 Robert Lowery (1937) – canoista statunitense
 Robert Lowery (1937) – musicista statunitense